Allsvenskan (1968) była 44. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 15 kwietnia, a zakończył się 27 października. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Östers IF. Tytuł króla strzelców zdobył Ove Eklund, który w barwach Åtvidabergs FF strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1968 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1968 w Szwecji